

Hoofdbetekenis 
 Feest van de Heilige Drie-eenheid of Trinitatis, christelijke feestdag

Overige 
 Trinitatiskapel (Dordrecht), Lutherse kerk, voormalige kapel van het Blindeliedengasthuis
 Trinitatis (parochie, Fredericia), parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Fredericia
Trinitatiskerk (Fredericia), het kerkgebouw van deze parochie
 Trinitatis (parochie, Kopenhagen), parochie van de Deense Volkskerk in de stad Kopenhagen
Trinitatiskerk, het kerkgebouw van deze parochie

Zie ook 
 Trinitariërs:
 Een katholieke bedelorde
 Stromingen en gelovigen die de drie-eenheid als leerstuk aanvaarden